

Wydarzenia 

 Bunt w armii Aleksandra Macedońskiego nad rzeką Hyfasis w Indiach.
 maj/czerwiec – bitwa nad rzeką Hydaspes, zwycięstwo Aleksandra nad armią indyjskiego księcia Porosa.
Rzymianie zajęli Neapol.
 Wybuchła II wojna samnicka między Rzymem i Samnitami.
 Lex Poetelia w Rzymie.

Przypisy